Ivan IV., papa
 Ivan IV., portugalski kralj
 Ivan IV., ruski car
 Ivan IV., trapezuntski car
 Ivan IV. Etiopski